«Луи Блуи» () — фильм режиссёра Терри Цвигоффа.

Сюжет 

Дебютный документальный фильм Терри Цвигоффа рассказывает о темнокожем американском музыканте-инструменталисте  Говарде Армстронге. «Луи Блуи» — это сценическое имя Армстронга, полученное от поклонников. Хотя ранние музыкальные записи Говарда Армстронга были в стиле кантри-блюз, его репертуар этим не ограничивался. Он мог исполнять широкий спектр музыкальных хитов того периода, в том числе итальянские, польские, мексиканские песни и песни других стран, в зависимости от потребности своей аудитории. Луи Блуи знал несколько языков, был великолепным рассказчиком. Фильм Терри Цвигоффа является данью уважения талантливому музыканту.

В ролях

Ссылки 
 

Документальные фильмы США
Документальные фильмы о музыке
Фильмы США 1985 года